Constante cosmológica
Pressão
Vácuo